Kick-Ass kan syfta på:
 Kick-Ass (tecknad serie) – en tecknad serie från Marvel Comics från 2008
 Kick-Ass (film) – en film från 2010 baserad på Marvel Comics tecknade serie.
 Kick Ass (sång) – en sång av Mika
 Kick Ass (musikalbum) – ett musikalbum av punkgruppen Rövsvett